Мануильское — название населённых пунктов:

Россия 
 Мануильское — село в Красногорского района Алтайского края.

Украина 
 Мануильское — с 1959 по 1991 года название села Святец в Теофипольском районе Хмельницкой области.